NASDAQ Composite – indeks giełdowy obliczany na amerykańskiej giełdzie NASDAQ.

Indeks giełdowy NASDAQ Composite po raz pierwszy przekroczył poziom 1000 punktów 17 lipca 1995. 10 marca 2000 osiągnął poziom 5132,52 punktów, sygnalizując szczytowy punkt fascynacji akcjami spółek IT w tym internetowych. Po krachu, który nastąpił niedługo później indeks tych akcji spadł do poziomu 1108,49 punktów 10 października 2002. W listopadzie 2008 r. oscylował na poziomie około 1500-1600 punktów. Rekordowy poziom 6889.16 indeks NASDAQ Composite osiągnął 24 listopada 2017 r.

Giełdy papierów wartościowych w Ameryce Północnej
Spółki notowane na NASDAQ